Чемпионат мира по ралли 1980 года — восьмой сезон чемпионата мира по ралли под эгидой FIA. Сезон состоял из 12 этапов. В сезоне 1980-го года количество этапов совпало с количеством в предыдущем сезоне 1979 года, но календарь претерпел одно изменение — Ралли Квебек было заменено на Ралли Аргентина (этап чемпионата мира впервые проводился в Южной Америке, и впервые в календаре не было этапов в Северной Америке).

Свой первый титул в этом сезоне выиграл немец Вальтер Рёрль, имевший подавляющее преимущество над соперниками. Его успехи помогли принести третью (и последнюю) победу команде Fiat в чемпионате производителей. Финн Ханну Миккола и швед Бьорн Вальдегорд вновь боролись на протяжении всего сезона друг с другом, правда за второе место. На этот раз с разницей в одно очко впереди оказался Миккола. 

Первой победы в чемпионатах мира добились финны Ари Ватанен и Хенри Тойвонен, а также швед Андерс Кулланг, для которого эта победа осталась единственной в WRC. На Ралли Аргентины принял участие действующий пилот Формулы-1, будущий вице-чемпион мира Ф1, Карлос Рёйтеманн, он смог занять в гонке высокое третье место.

Победа Fiat в чемпионате производителей было бесспорной. Преследователи Datsun и Ford боролись друг с другом весь сезон, придя вторыми и третьими соответственно, с большим отставанием от лидера, а от них не так сильно отстали Mercedes и Opel. Результаты Ралли Швеции и Ралли "Тысяча Озёр" не учитывались в итоговом зачете чемпионата производителей.

Чемпионат мира по ралли 1980 года

Карта чемпионата мира 1980 года

Этапы чемпионата мира 1980 года

Личный зачёт 

ТОП-24

Чемпионат производителей

Итоговая таблица чемпионата мира по ралли 1980 года среди производителей

Достижения и статистика
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Обзор сезона на wrc-info.ru

1980 год в автоспорте
Ралли
Сезоны WRC